Ленкоранский государственный университет () — государственное высшее учебное заведение Азербайджана. Расположен в городе Ленкорань.

Общие сведения 
Указом Кабинета Министров Азербайджана № 319 от 25 сентября 1991 года создан филиал Бакинского Государственного Университета в Ленкорани.

Указом от 23 июля 1992 года на базе филиала создан государственный университет.

В марте 2018 года Бакинский государственный университет и Ленкоранский государственный университет подписали договор о сотрудничестве в области науки и образования.

В апреле 2019 года Азербайджанский институт теологии и Ленкоранский государственный университет подписали Протокол о сотрудничестве в области совместной научно-педагогической и исследовательской работы.

Ректором университета является доктор математических наук, профессор Натиг Ибрагимов.

Структура 
В университете действует 5 факультетов:

 факультет экономики и управления,
 факультет естественных наук,
 факультет филологии и начального образования,
 факультет истории, географии и искусства,
 факультет аграрно-инженерного дела.

В 1997—1998 учебном году в университете функционировало отделение магистратуры.

См. также 
 Проект:Азербайджан/Списки/Список вузов Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Университеты Азербайджана
Ленкорань
Появились в 1992 году в Азербайджане